Az osztrák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányai

Utolsó elszámolt mérkőzés: 2012. február 29.

Ausztria labdarúgása
Labdarúgó-válogatottakkal kapcsolatos listák
Labdarúgó-vezetőedzők listái